Повіт Цін або Цинсянь (), або Qingxian, — округ на сході провінції Хебей, Китай, що межує з Тяньцзінем на півночі. Він знаходиться під адміністрацією міста на рівні префектури Цанчжоу з населенням 390 тис., що проживає в районі 968 км2. Через територію округу проходить швидкісна автомагістраль G2 Пекін–Шанхай, яка суміжна зі швидкісною магістраллю G3 Пекін–Тайбей у провінції, а також китайське національне шосе 104.

Адміністративний поділ 
Повіту підпорядковані 6 міст і 4 селища. 

Міста:

 Цинчжоу (), Джинніу (), Сіньсін (), Люхе (), Мумендьян (), Мачанг ()

Селища:

 Чжоугуантун (), Каосі (), Пангу (), Ченцзуй ()

Клімат

Примітки 

Цанчжоу
Повіти Хебею